oltarna menza
menza (ugostiteljstvo)